

Geografia

Germania 
 Riegel am Kaiserstuhl – comune nel distretto governativo di Friburgo (Baden-Württemberg)

Stati Uniti 
 New Riegel – villaggio nella contea di Seneca (Ohio)

Persone 
 Carl Riegel (1897-1970) – calciatore tedesco
 Hans Riegel (1923-2013) – imprenditore tedesco
 Christina Riegel (1965) – pattinatrice tedesca
 Christina Riegel (1971) – sciatrice austriaca
 Eden Riegel (1981) – attore statunitense